Die Welsh Open 2003 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2002/03, das vom 22. bis 26. Januar 2003 in Cardiff ausgetragen wurde. Zum fünften Mal fand das Turnier in der International Arena der walisischen Hauptstadt statt.

Titelverteidiger Paul Hunter erreichte wieder das Halbfinale, verlor dann aber gegen Mark Williams. Der Weltranglistenzweite wiederum verlor anschließend gegen den Vizeweltmeister Stephen Hendry im Finale mit 5:9. Für den Schotten war es der dritte und letzte Sieg in Wales.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Preisgeld und Punkte für die Weltrangliste blieben im Vergleich zu 2002 unverändert.

Finalrunde 
32 Spieler gingen im Hauptturnier an den Start: Die Gewinner der Qualifikation im September 2002 traten gegen die Top 16 der Weltrangliste an.

Finale 
Bereits zum neunten Mal trafen Mark Williams und Stephen Hendry in einem Profifinale aufeinander, die vorhergehenden Titel hatten sie sich 4:4 geteilt. Williams war nur einmal in Führung, als er den Auftaktframe gewann. Dann zog Hendry 4:1 und 6:2 davon. In vier der sechs gewonnenen Frames des Nachmittags erzielte er ein Century, darunter das höchste Turnierbreak mit 140 Punkten. In der Abendsession konnte der Waliser zwar noch einmal auf 4:6 und 5:7 verkürzen, dann entschied Hendry aber die Begegnung mit dem Gewinn der nächsten beiden Frames für sich. Es war der 34. Weltranglistentitel für den Schotten.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 2. bis 20. September 2002 im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 128 der Weltrangliste gegeneinander. Ab Runde 2 spielten dann jeweils 32 Spieler gegeneinander, wobei die Plätze 49 bis 64 für Runde 3, Nummer 33 bis 48 für Runde 4 und Nummer 17 bis 32 für Runde 5 gesetzt waren.

Runde 1

|

|}
|}

Century-Breaks 
12 Spieler erzielten im Hauptturnier 20 Breaks von mindestens 100 Punkten, Stephen Hendry spielte vier seiner sechs höchsten Breaks erst im Finale. 38 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 28 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2003
Snookerveranstaltung 2003
Billardturnier in Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff